Determinatieve zin, een bepaald type zin
 Determinatief (naamval), een naamval
 Determinatieve bepaling, een bepaald type bepaling